Обыкновенная златоглазка () — вид златоглазок.

Описание 

Длина тела 10 мм, размах крыльев 15—30 мм.

Златоглазка обыкновенная окрашена в зелёный цвет и имеет салатовую полосу вдоль всей верхней стороны тела. Глаза золотистые. Крылья также окрашены в бледно-зелёный цвет. Лапки зелёные, но нижняя часть бледно-коричневая. Осенью тело златоглазки меняет окраску с бледно-зелёной на красновато-коричневую, что связано с накоплением каротиноидов в организме насекомого.

Распространение 
Широко распространена в Европе, Азии и Америке. Также этот вид используют в сельском хозяйстве в целях защиты от вредителей.

Местообитание 
Чаще встречаются на живых изгородях, травянистых растениях. Время лёта: круглый год (за исключением тех мест, где есть зима).

Спаривание и развитие 

Самка откладывает яйца прямо посреди колонии тли. При постоянной температуре в 26 °C перевоплощение яиц во взрослую особь (метаморфоз) длится от 25 до 30 дней; что удивительно, обыкновенная златоглазка хорошо выдерживает резкие перепады температуры. Даже если температура резко опустится до весьма низкой отметки, личинка выживает и через некоторое время, при хороших условиях, начинает питаться снова. Тлёй бледно-бурая или серая личинка начинает питаться сразу после вылупления.

Личинка развивается 2—3 недели.

Питание 
Личинки обыкновенной златоглазки питаются насекомыми, например, тлёй, червецами, растительными клещами (Acarina) и яйцами различных молей. За период своего развития личинка может съесть до 200—300 тлей.

Взрослая особь питается нектаром, медвяной росой и другими сладкими источниками.

Примечания

Ссылки 
 Chrysoperla carnea (Stephens 1836) (Family Chrysopidae)
 Bioplanet
 «BioTech Systems»

Златоглазки
Животные, описанные в 1836 году
Насекомые Евразии